Mauro Gavinelli – giornalista italiano
 Renato Gavinelli – ex calciatore italiano
 Rodolfo Gavinelli – calciatore italiano